ARHGEF11 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 522 амінокислот, а молекулярна маса — 167 704.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки